Склад збірної Туреччини на чемпіонаті Європи 1996 

Докладніше... 
 

Чемпіонат Європи з футболу 1996
Туреччина 1996